Ionique peut faire référence à :
 la notion d'ion, espèce chimique électriquement chargée ;
 la liaison ionique, type de liaison chimique qui peut être formé par une paire d'atomes possédant une grande différence d'électronégativité ;
 l'Ionie, comme synonyme de ionien ;
 en architecture existe le style ionique .
 en poésie existent les deux pieds ioniques que sont l'ionique majeur (— — ∪ ∪) et l'ionique mineur (∪ ∪ — —).
 en musique existe le mode ionien ou mode hypophrygien, un mode musical, une échelle diatonique.